Le championnat de France de football de Division 4 1983-1984 est la  du Championnat de France de football de Division 4.

Classement

Groupe A 
 

|}

Groupe B 
 

|}

Groupe C 
 

|}

Groupe D 
 

|}

Groupe E 
 

|}

Groupe F 
 

|}

Groupe G 
 

|}

Groupe H 
 

|}

Phase finale 
La phase finale oppose les vainqueurs de chaque groupe sous forme de quarts de finale, demi-finale et finale sur un seul match.

Quarts de finale 
 US Fécamp 0-1 FC Thionville
 CSFC Lorient 3-1 Stade Compiègne
 SS Istres 6-1 Stade Rodez
 INF Vichy 0-0  FC Annecy puis 5-4 aux

Demi-finale 
 FC Thionville 1-3 CSFC Lorient
 INF Vichy 4-1  SS Istres

Finale 
L'équipe réserve de l'INF Vichy remporte le titre de champion. 
 CSFC Lorient 1-2 INF Vichy

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat de France de football de Division 4
 Coupe de France de football 1983-1984
 Championnat de France de football 1983-1984

Liens externes 
  Le CFA 2 sur fff.fr

Championnat de France de football de quatrième division
France
Championnat de France en 1983
France
Championnat de France en 1984